Жи́ліна () — футбольний клуб з міста Жиліни, Словаччина.

Досягнення 
 Чемпіонат Словаччини:
 Чемпіон (7): 2002, 2003, 2004, 2007, 2010, 2012, 2017
 Віце-чемпіон (4): 2005, 2008, 2009, 2015
 Кубок Словаччини:
 Володар (1): 2012
 Фіналіст (4): 2011, 2013, 2019, 2021
 Володар Суперкубка Словаччини (4): 2003, 2004, 2007, 2010

Виступи в єврокубках

Склад команди

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  

Футбольні клуби Словаччини
Футбольні клуби, засновані 1908
Спорт у Жиліні